Си́ммий Родо́сский (, ), в некоторых источниках — Симий, с одной «μ», — древнегреческий поэт и грамматик конца IV — III веков до н. э.

Согласно словарю «Суда», написал сочинение в трёх книгах «Глоссы» () о редких словах, а также четыре книги «разных стихотворений» (). Среди последних по упоминаниям у Афинея и Стефана Византийского известны мифологические эпиллии «Горгона», «Аполлон» и поэма «Месяцы» — может быть, послужившая образцом для «Фастов» Овидия.

В Палатинской антологии под именем Симмия сохранилось несколько традиционных эпиграмм, написанных элегическим дистихом, а также экспериментальные фигурные стихотворения «Секира», «Крылья Эроса», «Яйцо» в сложных лирических размерах (первые два — из хориямбических строчек переменной длины, заканчивающихся стопой амфибрахия).

В стихотворении Мелеагра Гадарского о венке, где стихи полусотни греческих поэтов сравниваются с различными растениями, Симмию соответствует груша.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Первая публикация фигурных стихотворений Симмия на русском языке: Феокрит. Мосх. Бион. Идиллии и эпиграммы. Перевод и комментарии Марии Грабарь-Пассек. — Москва: Издательство Академии наук СССР, 1958. — Стр. 185—186, примечания на стр. 322—323.

Поэты по алфавиту
Древнегреческие поэты
Поэты Древней Греции
Поэты III века до н. э.
Филологи Древней Греции
Поэты Палатинской антологии